Karhujärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Iso Karhujärvi, sjö i Pajala kommun,  (14,5 ha)
Karhujärvi (Hietaniemi socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun,  (6,15 ha)
Karhujärvi (Junosuando socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (7,76 ha)
Karhujärvi (Pajala socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (8,35 ha)
Vähä Karhujärvi, sjö i Pajala kommun,  (8,6 ha)
Karhujärvi, Lappland, sjö i Gällivare kommun,

Finland
Karhujärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 69,20, long 27,05)
Karhujärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,50, long 28,38)
Karhujärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 65,58, long 26,48)
Iso Karhujärvi (sjö i Taivalkoski, Norra Österbotten, Finland)
Karhujärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,60, long 27,80)
Karhujärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,52, long 29,00)

Se även
Björnsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn